Жа́н-Франсуа́ Ма́йер () (род. 25 апреля 1957, Фрибур, Швейцария) — швейцарский историк религии и переводчик, главный редактор портала  и директор Института «Религиоскоп».

Основным предметом исследований Маейра являются новые религиозные движения и секты: , , Церковь объединения и Церковь саентологии. Так он является автором работ о пришельцах и связей между религией и Интернетом.

Биография 

Родился 25 апреля 1957 года в Фрибуре.

В 1984 году получил докторскую степень по истории в Университете Лион-3.

В 1985—1986 годы работал на радиостанции . 

В 1987—1990 годы — научный руководитель крупного исследовательского проекта PNR 21 ( — «Культурное многообразие и национальная идентичность») Женевского института международных отношений.

В 1988 году был одним из трёх докладчиков, наряду с Массимо Интровинье и священником Эрнесто Цуккини, на первой конференции CESNUR.

В 1991—1998 годы работал аналитиком по международным отношениям и мировой политике в федеральном правительстве Швейцарии.

В 1999—2007 годы преподавал сравнительное религиоведение в Фрибургском университете.

В 1999 году создал и возглавил консалтинговую фирму JFM Recherches et Analyses LLC.

В 2006—2010 годы — научный руководитель проекта «Религия и политика» Женевского института международных отношений.

В 2007 году создал и возглавил Институт «Религиоскоп».

В 2012 году подготовил доклад для  о религиозной обстановке в кантоне.

Критика 
В 1995 году швейцарский историк и политолог Фабрицио Фрайгерио назвал Майера «самозваным экспертом» по новым религиозным движениям и утверждал, что в 1970-х годах он был «неонацистским активистом».

В 2001 году французский журналист Серж Гард в статье в газете L’Humanité назвал Майера «бывшим активистом ультраправых во Франции» и «одним из столпов CESNUR».

Научные труды

Монографии 
<div class="references-small">
 Mayer J.-F. La Nouvelle Eglise de Lausanne et le mouvement swedenborgien en Suisse romande, des origines à 1948, Zürich, Swedenborg Verlag, 1984, 307 p.
 Mayer J.-F. Sectes nouvelles. Un regard neuf; preface by , Paris, Éditions du Cerf, 1985. 130 p.
 Mayer J.-F. Une honteuse exploitation des esprits et des porte-monnaie? Les polémiques contre l'Armée du Salut en Suisse en 1883 et leurs étranges similitudes avec les arguments utilisés aujourd'hui contre les "nouvelles sectes", Fribourg, Les Trois Nornes, 1985, 69 p.
 Mayer J.-F. Le nuove sette (trad. par Carla Coletti, postface de Gianni Ambrosio), Genova, Marietti, 1987, XVI+176 p.
 Mayer J.-F. Les sectes. Non-conformismes chrétiens et nouvelles religions, 2nd edition, Paris, Éditions du Cerf/Saint Laurent (Québec), Fides, 1987. 127 p.; 2e éd. revue et augmentée, 1990
 Mayer J.-F. Les Sectes et vous. Petit manuel d'information pratique, Paris / Fribourg, Editions Saint-Paul, 1989, 99 p.
 Mayer J.-F. Novas seitas: um olhar novo (trad. par Alexandre MacIntyre), Sao Paulo, Ediçoes Loyola, 1989, 141 p.
 Mayer J.-F. L'Évêque Bugnion ou les Voyages extraordinaires d'un aventurier ecclésiastique vaudois, Lausanne, Éditions 24 heures, 1989. 199 p.
 Mayer J.-F. Michel Potay et la Révélation d'Arès. Fribourg, Les Trois Nornes, 1990, 63 p. [trad. italienne: "Michel Potay e la rivelazione di Arès" // Le nuove rivelazioni / Massimo Introvigne (dir.). Leumann (Torino), Editrice Elle Di Ci, 1991, pp. 87-122]
 Mayer J.-F., Introvigne M., Zucchini E. I nuovi movimenti religiosi. Sette cristiane e nuovi culti. Leumann (Torino), Editrice Elle Di Ci, 1990, 333 p.
 Mayer J.-F. Le sette. Non conformismi cristiani e nuove religioni (trad. par Silvia Introvigne, préface de Massimo Introvigne), Milano, Effedieffe, 1990, 124 p. [trad. revue et mise à jour de Les Sectes]
 Mayer J.-F. Las sectas. Inconformismos cristianos y nuevas religiones (trad. par Imanol Unzurrunzaga), Bilbao, Desclée De Brouwer, 1990, 132 p. [trad. revue et mise à jour de Les Sectes]
 Mayer J.-F. Confessions d'un chasseur de sectes, Paris, Éditoins du Cerf, 1990.
 Mayer J.-F. Vers une mutation de la conscience religieuse? Religiosité parallèle et nouvelles voies spirituelles en Suisse, Bâle, Programme national de recherche 21 "Pluralisme culturel et identité nationale", 1991, 25 p.
 Mayer J.-F. Les Nouvelles Voies spirituelles. Enquête sur la religiosité parallèle en Suisse, Lausanne, Ed. L'Age d'Homme, 1993, 428 p.
 Mayer J.-F. As seitas. Nao-conformismos cristaos e novas religioes (trad. par Irma Miriam Godinho), Porto, Editorial Perpétuo Socorro, 1993, 118 p.
 Mayer J.-F. Mit Sekten konfrontiert (trad. par Michael Lauble), Freiburg, Paulus Verlag, 1995, 192 p.
 Mayer J.-F. Religions et sécurité internationale, Berne, Office central de la défense, 1995, 143 p.
 Mayer J.-F. Les Mythes du Temple Solaire, Genève, Georg, 1996, 126 p.
 Mayer J.-F. Il Tempio Solare (trad. par PierLuigi Zoccatelli), Leumann (Torino), Editrice Elle Di Ci, 1997, 80 p.
 Mayer J.-F. Sectele. Neconformisme crestine si noi religii (trad. par Ruxana Pitea), Bucuresti, Editura Enciclopedica, 1998, 123 p.
 Mayer J.-F. Der Sonnentempel. Die Tragödie einer Sekte (trad. par Michael Lauble), Freiburg, Paulusverlag, 1998, 159 p.
 Mayer J.-F. "War Swedenborg der Herold des New Age?" // Offene Tore. Beiträge zu einem neuen Christlichen Zeitalter (Zürich), 42/4, 1998, pp. 186-199
 Mayer J.-F. La science comparée des religions face aux nouveaux mouvements religieux, Fribourg, Université de Fribourg (Science comparée des religions), 1999, 31 p. 
 Mayer J.-F. Sects and New Religious Movements: Questions and Challenges for Armed Forces and National Security (Paper presented at the symposium "Ethnic and Religious Minorities within the Military", NATO/Partnership for Peace, Vienna, 12-15 May 1998), Fribourg, Université de Fribourg (Science comparée des religions), 1999, 43 p.
 Mayer J.-F. Les fondamentalismes, Genève, Georg, 2001.
 Mayer J.-F. I fondamentalismi (trad. par Daniela Bovolenta), Leumann (Torino), Elledici, 2001, 104 p.
 Mayer J.-F. Hizb ut-Tahrir – The Next Al Qaida, Really? (PSIO – Program for the Study of International Organisations, Occasional Paper, 4/2004). Geneva, The Graduate Institute of International Studies, 2004, 24 p.
 Mayer J.-F. Internet et religion, Gollion, Infolio, 2008, 188 p.
</div>
 Статьи 
 Mayer J.-F. "Pour servir à l'histoire des «petites Eglises»: à propos de l'Eglise catholique française de l'abbé Chatel", // Mouvements religieux (Sarreguemines), № 15-17, juillet-sept. 1981, pp. 11-18
 Mayer J.-F. "Le vieux-catholicisme en France après Hyacinthe Loyson. Aperçu à travers le Catholique français (1891-1915)", // Internationale kirchliche Zeitschrift (Berne), 1/1983, pp. 27-64
 Mayer J.-F. "Sectes chrétiennes et politique. Une approche à travers quelques exemples (XIXe et XXe siècles)" // Mouvements religieux (Sarreguemines), N° 40-42, août-oct. 1983, pp. 1-38
 Mayer J.-F. "Le christianisme au pluriel. Les débuts de trois non-conformismes religieux en Suisse" // Hispo (Berne), cahier 4, oct. 1984, pp. 31-42
 Mayer J.-F. "Israël: Etat de droit divin ou nation parmi les autres nations? Entre le christianisme prosioniste et le judaïsme antisioniste" // Les Echos de Saint-Maurice (Abbaye de Saint-Maurice), 2/1986, pp. 91-110
 Mayer J.-F. Les Mormons et la Polygamie. Trois textes mormons du XIXe siècle en langue française, précédés d'une introduction à l'histoire et la pratique du mariage plural chez les saints des derniers jours, Fribourg, Les Trois Nornes, 1986, 145 p.
 Mayer J.-F. "Religiöse Polemiken gegen die Heilsarmee in der Schweiz des 19. Jahrhunderts. Kurzgefasste Überprüfung der gebräuchlichsten Argumente gegen die Heilsarmee in der Schweiz von 1883 und ihrer Ähnlichkeiten mit den heute gegen die NRB gebrauchten", in Johannes Neumann et Michael W. Fischer (dir.), Toleranz und Repression. Zur Lage religiöser Minderheiten in modernen Gesellschaften, Frankfurt / New York, Campus Verlag, 1987, pp. 198-212
 Mayer J.-F. "The Emergence of a New Religiosity in the Western World" // New Religious Movements and the Churches (Reports and papers of a consultation sponsored by the Lutheran World Federation and the World Council of Churches, Free University, Amsterdam, September 1986). / Allan R. Brockway et Paul Rajashekar (dir.), Geneva, WCC Publications, 1987, pp. 60-68
 Mayer J.-F. "El mundo de los Nuevos Movimientos Religiosos" // Cristianismo y Sociedad (Mexico), XXV/3, 1987, № 93, pp. 21-35
 Mayer J.-F. "L'Eglise catholique et les sectes. Regards réciproques" // L'Année sociologique (Paris), vol. 38, 1988, pp. 193-212
 Mayer J.-F. "L'introduction des mouvements religieux orientaux en Occident: l'exemple de la Suisse" // The Journal of Oriental Studies (Tokyo), vol. 2, 1989, pp. 20-29 [article également publié en japonais dans l'édition en langue nippone du même périodique, vol. 28, N° 1, 1989, pp. 50-64]
 Mayer J.-F. "Spiriti e medium nelle nuove religioni" // Lo Spiritismo / Massimo Introvigne (dir.). Leumann (Torino)  Editrice Elle Di Ci, 1989, pp. 173-224
 Mayer J.-F. "Nouveaux mouvements religieux: une perspective historique et interculturelle" // Diritti dell'uomo e libertà dei gruppi religiosi / Silvio Ferrari (dir.). Padova, CEDAM, 1989, pp. 17-40
 Mayer J.-F. "Le problème de la manipulation dans les mouvements religieux controversés" // Bureau d'Aide et d'Information sur les Mouvements Religieux. Rapport d'activité 1989, Saint-Prex, BAIMR, 1989, pp. 11-28 [trad. italienne: "Il problema della manipolazione nei movimentio religiosi controversi", in Mario Di Fiorino (dir.), La persuasione socialmente accettata, il plagio e il lavaggio del cervello, vol. 1, Forte dei Marmi (Lucca), Psichiatria e Territorio, 1990, pp. 106-114]
 Mayer J.-F. "Religiosité parallèle et cultic milieu" // Bulletin du Centre régional interuniversitaire d'Histoire religieuse - Centre André Latreille (Lyon), N °  6, 1989, pp. 90-98
 Mayer J.-F. "«Così parla il Signore»: come emergono le nuove rivelazioni" // Le nuove rivelazioni. Massimo Introvigne (dir.), Leumann (Torino), Editrice Elle Di Ci, 1991, pp. 15-24
 Mayer J.-F. "Enclaves d'utopie: les sectes" // Bienvenue en Utopie / Roger Gaillard (dir.). Yverdon-les-Bains, Maison d'Ailleurs, 1991, pp. 129-136
 Mayer J.-F. "Un visage du monde moderne: la nouvelle religiosité", postface à la nouvelle traduction française de Julius Evola, Masques et Visages du Spiritualisme contemporain, Puiseaux, Ed. Pardès, 1991, pp. 239-267 [trad. espagnole: "La nueva religiosidad" // Letra y Espíritu, N  1, juillet 1998, pp. 10-20]
 Mayer J.-F. "Du secret dans le mormonisme" // Politica Hermetica, N° 5, 1991, pp. 14-30
 Mayer J.-F. "Nouvelles voies spirituelles en dehors de la tradition chrétienne en Suisse" // Revue suisse de Sociologie, 17/3, 1991, pp. 640-650
 Mayer J.-F. "Les héritiers de saint Josaphat: de la contre-mission à l'inculturation des mouvements religieux asiatiques en Occident" // Histoire religieuse: histoire globale - histoire ouverte. Mélanges offerts à Jacques Gadille. / Jean-Dominique Durand et Régis Ladous (dir.). Paris, Beauchesne, 1992, pp. 137-148
 Mayer J.-F. "Phénomène des sectes et religiosité parallèle: quelques aspects du pluralisme religieux", in Paul Hugger (dir.), Les Suisses: modes de vie, traditions, mentalités (tome 3), Lausanne, Ed. Payot, 1992, pp. 1465-1479 [trad. allemande: "Sekten und Alternative Religiosität", in Paul Hugger (dir.), Handbuch der schweizerischen Volkskultur. Leben zwischen Tradition und Moderne - Ein Panorama des schweizerischen Alltags (Band 3), Zürich, Offizin, 1992, pp. 1471-1486]
 Mayer J.-F. "Des Templiers pour l'Ere du Verseau: les Clubs Archédia (1984-1991) et l'Ordre international chevaleresque Tradition Solaire" // Mouvements religieux (Sarreguemines), N °  153, janvier 1993, pp. 2-10 [publié à nouveau dans le N °  175-176, nov.-déc. 1994,pp. 2-10]
 Mayer J.-F. "Svizzera" // L'Europa delle nuove religioni. / M. Introvigne et J.-F. Mayer (dir.). Leumann (Torino), Editrice Elle Di Ci, 1993, pp. 165-190 [trad. anglaise revue et mise a jour: "New Religious Movements in Switzerland", in Helle Meldgaard et Johannes Aagaard (dir.), New Religious Movements in Europe, Aarhus, Aarhus University Press, 1997, pp. 74-91]
 Mayer J.-F. "Liberté de conscience et nouveau pluralisme religieux: questions autour des «sectes»", in Liberté de conscience (Actes du séminaire organisé par le Secrétariat général du Conseil de l'Europe, Leiden, 12-14 novembre 1992), Strasbourg, Ed. du Conseil de l'Europe, 1993, pp. 57-66 [ce texte a également été publié en anglais dans le volume parallèle Freedom of Conscience, Strasbourg, Council of Europe Press, 1993, pp. 54-63]
 Mayer J.-F. "L'évolution des nouveaux mouvements religieux: quelques observations sur le cas de la Suisse" // Social Compass, 42/2, juin 1995, pp. 181-192
 Mayer J.-F. "La religiosité parallèle dans l'Occident contemporain: de nouvelles formes du sacré ?" // Equinoxe (Revue romande de sciences humaines), № 15, printemps 1996, pp. 57-69
 Mayer J.-F. "Des idées qui tuent? La question des doctrines criminogènes" // Sekten und Okkultismus: kriminologische Aspekte / Sectes et occultisme: aspects criminologiques (collection Criminologie, vol. 14) / Stefan Bauhofer, Pierre-H. Bolle et Volker Dittmann (dir.)Chur / Zürich, Verlag Rüegger, 1996, pp. 141-158
 Mayer J.-F. "Nuove religioni e nuovi movimenti religiosi" // Storia delle religioni (vol. 5). Giovanni Filoramo (dir.).  Roma / Bari, Laterza, 1997, pp. 463-488
 Mayer J.-F. "Guerres de religion ou conflits ethniques?" // Etudes inter-ethniques (C.E.S.E.R.E., Université Lille III), Nouvelle Série, № 12, 1997, pp. 123-134
 Mayer J.-F. "Les fondamentalismes entre religion et politique" // Pierre d'Angle (Aix-en-Provence), № 3, 1997, pp. 47-62
 Mayer J.-F. "Tödliche Hoffnung. Endzeiterwartungen im Orden des Sonnentempels" // Endzeitfieber. Apokalyptiker, Untergangspropheten, Endzeitsekten. / Hans Gasper et Friederike Valentin (dir.). Freiburg / Basel / Wien, Herder, 1997, pp. 131-152
 Mayer J.-F. "Préface" // Serge Caillet, L'Ordre rénové du Temple. Aux racines du Temple solaire, Paris, Ed. Dervy, 1997, pp. 13-18
 Mayer J.-F. "L'Orthodoxie doit-elle être byzantine? Les tentatives de création d'un rite orthodoxe occidental" // Germain Ivanoff-Trinadtzaty (dir.), Regards sur l'Orthodoxie. Mélanges offerts à Jacques Goudet, Lausanne, L'Age d'Homme, 1997, pp. 191-213
 Mayer J.-F. "Sette religiose" // Enciclopedia delle scienze soziali (vol. VII), Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1997, pp. 751-760
 Mayer J.-F. "La liberté religieuse en Suisse" // Conscience et Liberté (Berne), № 55, 1er semestre 1998, pp. 6-37 [trad. allemande: "Die Religionsfreiheit in der Schweiz" // Gewissen und Freiheit (Bern), № 51, 2e semestre 1998, pp. 9-44]
 Mayer J.-F. "Las religiones despues de la guerra fria. Su papel en el mundo posmoderno. Problemas de seguridad" (série de neuf articles) // Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia (Buenos Aires), Número especial 1998, pp. 6-206
 Mayer J.-F. "Les chevaliers de l'Apocalypse: l'Ordre du Temple Solaire et ses adeptes" // Françoise Champion et Martine Cohen (dir.), Sectes et Démocratie, Paris, Editions du Seuil, 1999, pp. 205-223
 Mayer J.-F. "Le marché de la religiosité parallèle: visite d'une foire de l'ésotérisme" // Mouvements religieux (Sarreguemines), № 226-227, février-mars 1999, pp. 6-15
 Mayer J.-F. "Doctrines de la race et théories du complot dans les courants ésotériques" // Tangram (Bulletin de la Commission fédérale contre le racisme, Berne), N°6, mars 1999, pp. 13-18
 Mayer J.-F. «Our Terrestrial Journey is Coming to an End»: The Last Voyage of the Solar Temple // Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions, 2/2, avril 1999, pp. 172-196 [réimprimé in: Lorne L. Dawson (dir.), Cults and New Religious Movements: A Reader, Malden / Oxford, Blackwell, 2003, pp. 208-225; James R. Lewis (dir.), The Encyclopedic Handbook of New Age Religions, New York, Prometheus Books, 2004, pp. 150-173]
 Mayer J.-F. "Nouvelles religions et nouveaux mouvements religieux dans l'Occident contemporain", in Annuaire de l'Ecole pratique des hautes études, Section des sciences religieuses. Résumé des conférences et travaux, 1997-1998 (tome 106), Paris, Ecole Pratique des Hautes Etudes, 1999, pp. 455-459
 Mayer J.-F. "Note sur les “nouveaux mouvements magiques”" // ARIES (Association pour la Recherche et l'Information sur l'Esotérisme), N°22, 1999, pp. 86-100
 Mayer J.-F. "The End of the World: Between Religious Hopes and Secular Fears", préface à la trad. anglaise du livre de Mario Di Fiorino, If the World Does Not End: When the Prophecy plays False!, Massarosa (Lucca), Marco Del Bucchia Editore, 1999, pp. 5-10.
 Mayer J.-F. "Isviçre'de Dinler, Kantonlar ve Federasyon Arasindaki Iliskiler: Tarihî Bir Bakis Açisi" // Cemal Ussak (dir.), Dünyada Din-Devlet Iliskileri, Istanbul, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfi Yayinlari, 2002, pp. 154-181 ("Les relations entre les religions, les cantons et la Confédération en Suisse: une perspective historique", communication présentée au symposium "State - Religion Relations: Historical Aspects", Istanbul, oct. 1999). 
 Mayer J.-F. "Healing for the Millenium: Master Dang and Spiritual Human Yoga" (Paper presented at the 4th Annual Conference of the Center for Millenial Studies at Boston University, November 1999) // Journal of Millenial Studies, 2/2, hiver 2000, 7 p. (копия 1, копия 2)
 Mayer J.-F. "The Case of the Solar Temple" // CIAG (Critical Incident Analysis Group), Apocalyptic Millenialism in the West: The Case of the Solar Temple, Charlottesville, University of Virginia Continuing Education, s.d. [1999], pp. 3-11.
 Mayer J.-F. "Sectes et mouvements religieux face à l’an 2000: entre prédictions apocalyptiques et attentes millénaristes" // L’An 2000: entre peurs et espérances, Morges, Pastorale et Sectes, 2000, pp. 11-36.
 Mayer J.-F. "Japan als heiliges Zentrum der Welt. Erinnerungen an eine Pilgerreise mit Mahikari-Anhängern" // Reinhard Hempelmann et Ulrich Dehn (dir.), Dialog und Unterscheidung. Religionen und neue religiöse Bewegungen im Gespräch. Festschrift für Reinhart Hummel, Berlin, Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, 2000, pp. 260-270.
 Mayer J.-F. "Les nouveaux mouvements religieux à l’heure d’Internet" // Cahiers de Littérature orale (Paris), №47, 2000, pp. 127-147.
 Mayer J.-F. "Les activités missionnaires transatlantiques des mouvements religieux contemporains" // Les Mutations transatlantiques des Religions. Christian Lerat et Bernadette Rigal-Cellard (dir.). Bordeaux, CLAN / Presses Universitaires de Bordeaux, 2000, pp. 265-278.
 Mayer J.-F. "Le «phénomène sectaire» en Suisse et dans le monde" // L’Etat face aux dérives sectaires (Actes du colloque du 25 novembre 1999)/ François Bellanger (dir.). Bâle / Genève / Munich, Helbing & Lichtenhahn, 2000, pp. 9-26.
 Mayer J.-F. "Les sauveurs venus de l’espace: croyance aux extraterrestres et religions soucoupistes" // Question de, N °  122 ("Dieu, l’Eglise et les extraterrestres", sous la direction d’Alexandre Vigne), 2000, pp. 69-93.
 Mayer J.-F. "Religious Movements and the Internet: The New Frontier of Cult Controversies" // Religion on the Internet: Research, Prospects and Promises (Religion and the Social Order, vol. 8). Jeffrey K. Hadden et Douglas E. Cowan (dir.). New York, JAI (Elsevier Science), 2000, pp. 249-276.
 Mayer J.-F. "II. Vatikan Konsili'nden sonra Hiristiyan dünyasindaki yeni temayüller ve gelismeler" // Dîvân Ilmî Arastirmalar (Bilim ve Sanat Vakfi, Istanbul), 2000/2, pp. 75-112 ("Nouvelles tendances et développements dans le monde chrétien après Vatican II").
 Mayer J.-F. "«Le froid de l'analyse et le chaud de l'opinion.» La contribution d'Emile Poulat à la réflexion sur les sectes" // , Un objet de science, le catholicisme. Réflexions autour de l'œuvre d'Emile Poulat. Valentine Zuber (dir.).Paris, Bayard, 2001, pp. 218-226.
 Mayer J.-F. "La «Révélation d'Arès»: naissance d'un pèlerinage dans la France contemporaine" // Social Compass, 48/1, mars 2001, pp. 63-75.
 Mayer J.-F. "The Dangers of Enlightenment: Apocalyptic Hopes and Anxieties in the Order of the Solar Temple", in Richard Caron, Joscelyn Godwin, Wouter J. Hanegraaff et Jean-Louis Vieillard-Baron (dir.), Esotérisme, gnoses et imaginaire symbolique. Mélanges offerts à Antoine Faivre, Leuven, Peeters, 2001, pp. 437-451.
 Mayer J.-F. "Cults, Violence and Religious Terrorism: An International Perspective" // Studies in Conflict & Terrorism, 24/5, septembre-octobre 2001, pp. 361-376.
 Mayer J.-F. "Des mariages pour l'éternité: pratiques conjugales de mouvements religieux non conformistes" // Tsantsa. Revue de la Société suisse d'ethnologie, N°6, 2001, pp. 26-36.
 Mayer J.-F. "Field Notes: The Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God" // Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions, 5/1, octobre 2001, pp. 203-210.
 Mayer J.-F. "Les sectes: question de recherche scientifique ou problème de sécurité publique?" // La Peur des Sectes. / Jean Duhaime et Guy-Robert St-Arnaud (dir.). Montréal, Fides, 2001, pp. 11-33.
 Mayer J.-F. "L'étude des nouveaux mouvements religieux doit-elle devenir une discipline autonome?" // La  Peur des Sectes. / Jean Duhaime et Guy-Robert St-Arnaud (dir.). Montréal, Fides, 2001, pp. 203-210.
 Mayer J.-F. "Occult Masters and the Temple of Doom: The Fiery End of the Solar Temple" (en collaboration avec Massimo Introvigne) // Cults, Religion, and Violence. / David G. Bromley et J. Gordon Melton (eds.). Cambridge  New York, Cambridge University Press, 2002, pp. 170-188.
 Mayer J.-F. "Religion and the Internet: The Global Marketplace" // Challenging Religion. Essays in Honour of Eileen Barker. / James A. Beckford, James T. Richardson (eds.) London, New York: Routledge, 2003, pp. 36-46.
 Mayer J.-F. “Endzeit in Uganda: Die Bewegung zur Wiederherstellung der Zehn Gebote Gottes” // Afrikanisch initiierte Kirchen in Europa, Wien, Referat für Weltanschauungsfragen, 2002 [en réalité 2003], pp. 52-71 (Werkmappe 87 der Reihe "Sekten, religiöse Sondergemeinschaften, Weltanschauungen").
 Mayer J.-F. “Terrorisme et religion: continuités et mutations de la violence politique” // S.O.S. Attentats, Terrorisme, victimes et responsabilité pénale internationale, Paris, Calmann-Lévy, 2003, pp. 41-52.
 Mayer J.-F. Qu’est-ce qu’une nouvelle religion? // La naissance des nouvelles religions /Jean-François Mayer et Reender Kranenborg (sous la direction de). Geneva: Georg Editeur, 2004, ISBN 2-8257-0877-1
 Mayer J.-F. "«La vérité, c'est que le monde doit changer»: la Révélation d'Arès, nouvelle voie spirituelle née en France" // La Naissance des Nouvelles Religions / J.-F. Mayer et R. Kranenborg (dir.). Genève, Georg Editeur, 2004, pp. 123-143.
 Mayer J.-F. "New Approaches to the Study of New Religions in North America and Europe" // New Approaches to the Study of Religion, vol. 1: Regional, Critical, and Historical Approaches, Berlin / Peter Antes, Armin W. Geertz et Randi R. Warne (dir.) New York, Walter de Gruyter, 2004, pp. 407-436.
 Mayer J.-F. "Swedenborg and Continental Europe" // , Scribe of Heaven: Swedenborg's Life, Work, and Impact / Jonathan S. Rose et al. (dir.). West Chester (Pennsylvania), Swedenborg Foundation, 2005, pp. 167-194.
 Mayer J.-F. "Biens de salut et marché religieux dans le cultic milieu" // Social Compass, 53/1, mars 2006, pp. 97-108 [trad. anglaise: "Salvation Goods and the Religious Market in the Cultic Milieu", in Jörg Stolz (dir.), Salvation Goods and Religious Markets: Theory and Application, Bern, Peter Lang, 2008, pp. 257-273].
 Mayer J.-F. "Hizb ut-Tahrir: l'évolution d'un parti islamiste transnational en Occident" // , Islamismes d'Occident: état des lieux et perspectives. / Samir Amghar (dir.). Paris, Ed. Lignes de Repères, 2006, pp. 87-103.
 Mayer J.-F. "Les apocryphes modernes" // Etudes d'histoire de l'ésotérisme / Jean-Pierre Brach et Jérôme Rousse-Lacordaire (dir.). Paris, Cerf, 2007, pp. 235-247.
 Mayer J.-F. "Les courants religieux à l’horizon 2037. Les religions entre mondialisation et individualisation" // Futuribles, № 332, juillet-août 2007, pp. 55-69.
 Mayer J.-F. "«In God Have I Put My Trust»: Refugees and Religion" // Refugees Survey Quarterly, vol. 26, № 2, 2007, pp. 6-11.
 Mayer J.-F. "Le temps du paganisme mondialisé", préface au livre de Stéphane François, Le Néo-Paganisme: une vision du monde en plein essor, Apremont, M.C.O.R. / La Table d'Emeraude, 2007, pp. 5-14.
 Mayer J.-F. "The Challenge of Proselytism for Religious Coexistence" // Strengthening Religious Tolerance for a Secure Civil Society in Albania and the Southern Balkans. / James Pettifer et Mentor Nazarko (dir.). Amsterdam, IOS Press, 2007, pp. 45-51.
 Mayer J.-F. "La laïcité vue d'à côté: réflexions d'un chercheur suisse sur la laïcité à la française" // Laïcité: enjeux et pratiques. / Singaravélou (dir.) Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 2007, pp. 347-355.
 Mayer J.-F. "Orthodoxie et dissidence: réflexions d'historien autour des sectes et de la religiosité parallèle" // Heresis. Revue d'histoire des dissidences européennes, N° 46-47, 2007, pp. 163-175.
 Mayer J.-F. "Mondialisation, religions et politique au XXIe siècle", Hermès, N° 51, 2008, pp. 177-181.
 Mayer J.-F. "Conflicts Over Proselytism - An Overview and Comparative Perspective" // , Proselytization Revisited: Rights Talk, Free Markets and Culture Wars. / Rosalind Hackett (dir.). Londres, Equinox, 2008, pp. 35-53.
 Mayer J.-F. "Zwischen Glauben und Diplomatie - Religiöse Faktoren und internationale Beziehungen" // Religion und Öffentlichkeit: Probleme und Perspektiven. / Mariano Delgado, Ansgar Jödicke et Guido Vergauwen (dir.). Stuttgart, Verlag W. Kohlhammer, 2009, pp. 243-262.
 Mayer J.-F. "A Field Ripe For Harvest: Missionaries and New Religious Movements in Eastern Europe" // , Quo Vadis Eastern Europe? Religion, State and Society After Communism. / Ines Angeli Murzaku (dir.). Ravenna, Longo Editore, 2009, pp. 75-88.
 Mayer J.-F. "L'ombre du minaret: genèse et enjeux d'une initiative", in Patrick Haenni et Stéphane Lathion (dir.), Les Minarets de la Discorde. Eclairages sur un débat suisse et européen, Gollion, Infolio, 2009, pp. 13-22 (+82-83).
 Mayer J.-F. "Faits religieux et médias: de la presse à l'impact d'Internet" // Laïcité et religions à l'aube du vingt-et-unième siècle. Bruno Gaudelet et Antigone Monchtouris (dir.) / Perpignan, Presses Universitaires de Perpignan, 2010, pp. 105-111.
 Mayer J.-F. "Croire en ligne: usages religieux d'Internet et catholicisme contemporain" // Transversalités. Revue de l'Institut Catholique de Paris, N° 116, oct.-déc. 2010, pp. 45-62.
 Mayer J.-F. "A country without minarets: analysis of the background and meaning of the Swiss vote of 29 November 2009" // Religion, 41/1, mars 2011, pp. 11-28.
 Mayer J.-F. "«There Will Follow a New Generation and a New Earth»: From Apocalyptic Hopes to Destruction in the Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God" // Violence and New Religious Movements. / James R. Lewis (dir.). New York, Oxford University Press, 2011, pp. 191-214.
 Mayer J.-F. "'Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre': mouvements et espérances millénaristes" et "En marche vers 2012: autour de l'attente d'un Nouvel Age" // L'Observatoire de la Modernité. / Chantal Delsol et Jean-François Mattei (dir.). Paris, Ed. Lethielleux, 2012, pp. 167-178 et 179-188.
 Mayer J.-F., Köstinger P. Les communautés religieuses dans le canton de Fribourg: aperçu, évolution, relations et perspectives (en collaboration avec ), Fribourg, Etat de Fribourg / Institut Religioscope, 2012, 100 p. (trad. en allemand: Die religiösen Gemeinschaften im Kanton Freiburg: Überblick, Entwicklung, Beziehungen und Perspektiven, Fribourg, Staat Freiburg / Institut Religioscope, 2012, 104 p.).
 Mayer J.-F. "Le phénomène 2012: entre attentes apocalyptique et Nouvel Age", in Ph. Bornet et al. (dir.), La Fin du Monde: analyses plurielles d'un motif religieux, scientifique et culturel, Genève, Labor et Fides, 2012, pp. 117-130.
 Mayer J.-F. "Des missions au prosélytisme: entre propagation des religions et choc des civilisations" // Petra Bleisch Bouzar et Andrea Rota (dir.), Frieden als Beruf. Beiträge aus der Religions- und Friedensforschung. Festschrift für Richard Friedli zu seinem 75. Geburtstag, Zurich, Pano Verlag, 2012, pp. 191-209.
 Mayer J.-F. "L'impact des fondamentalismes" // Futuribles, N° 393, mars-avril 2013, pp. 139-153.
 Mayer J.-F. "2012 and the Revival of the New Age Movement: The Mayan Calendar and the Cultic Milieu in Switzerland" // Sarah Harvey et Suzanne Newcombe (dir.), Prophecy in the New Millennium: When Prophecies Persist, Farnham, Ashgate, 2013, pp. 261-276.
 Mayer J.-F. "Les polémiques contre l’Armée du Salut à Genève en 1883" // Frédéric Amsler et Sarah Scholl (dir.), L’Apprentissage du Pluralisme religieux: le cas genevois au XIXe siècle, Genève, Labor et Fides, 2013, pp. 215-235.
 Mayer J.-F. "Religions, sacré et limites de la tolérance: quelques réflexions" // Les Frontières de la Tolérance. / Simone de Reyff, Michel Viegnes et Jean Rime (dir.). Neuchâtel, Ed. Alphil — Presses Universitaires Suisses, 2013, pp. 213-220.
 Mayer J.-F. "The Role of the Internet" // , The Bloomsbury Companion to New Religious Movements. / George D. Chryssides et Benjamin E. Zeller (dir.). Londres / New York, Bloomsbury, 2014, pp. 285-289.
 Mayer J.-F. "Le réveil du Nouvel ge 2012 comme chemin de salut" // Le phénomène 2012, Cahiers de l'Institut Religioscope, № 12, avril 2014, pp. 5-14.
 Mayer J.-F. "Le jour d'après: 2012 ou la prophétie en mode sans échec" // Le phénomène 2012, Cahiers de l'Institut Religioscope, № 12, avril 2014, pp. 38-52.
 Mayer J.-F. "«Plus rien n'est sacré...» «Le sacré est partout...» L'expérience contemporaine du sacré" // Le Sacré et ses Doubles. / Simone de Reyff, Michel Viegnes, Jean Rime et Christophe Schwey (dir.). Neuchâtel, Ed. Alphil — Presses Universitaires Suisses, 2014, pp. 165-178.
 Mayer J.-F. "Introduction" (en collaboration avec Maria Hämmerli) // Orthodox Identities in Western Europe: Migration, Settlement and Innovation. /Maria Hämmerli et Jean-François Mayer (eds.). Farnham, Ashgate, 2014, pp. 1-26.
 Mayer J.-F. "«We are Westerners and must remain Westerners»: Orthodoxy and Western Rites in Western Europe" // Orthodox Identities in Western Europe: Migration, Settlement and Innovation. /Maria Hämmerli et Jean-François Mayer (eds.). Farnham, Ashgate, 2014, pp. 267-289.
 Mayer J.-F. "The Order of the Solar Temple: From Apocalypse to Court" // Legal Cases, New Religious Movements, and Minority Faiths. / James T. Richardson et François Bellanger (eds.). Farnham, Ashgate, 2014, pp. 37-54.

 Dictionary of Gnosis and Western Esotericism 

 Mayer J.-F. "I AM Activity" //  Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, vol. II. / Wouter J. Hanegraaff (ed.). Leiden / Boston, Brill, 2005. pp. 587-588  
 Mayer J.-F. "Lorber" //  Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, vol. II. / Wouter J. Hanegraaff (ed.). Leiden / Boston, Brill, 2005. pp.pp. 699-701  
 Mayer J.-F. "Swedenborgian Traditions" //  Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, vol. II. / Wouter J. Hanegraaff (ed.). Leiden / Boston, Brill, 2005. pp. 1105-1110 
 Mayer J.-F.'' "UFO Traditions" //  Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, vol. II. / Wouter J. Hanegraaff (ed.). Leiden / Boston, Brill, 2005. pp. 1139-1144

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Авторы энциклопедий и словарей
Историки религии
Исследователи новых религиозных движений